Toto je seznam děkanů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

 Roman Prymula (2004–2009)
 Roman Chlíbek (2009–2013)
 Jiří Páral (2013–2017)
 Pavel Boštík (2017–2021)
 Roman Chlíbek (od 2021)

Reference 

Vojenského zdravotnictví
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany